Thinking About You (canção de Calvin Harris) - de 2013
 Thinking About You (canção de Norah Jones) - de 2007
 Thinking About You (canção de Whitney Houston) - de 1985

Veja também 
 Think About You - canção do Guns N' Roses
 Thinking of You - canção da cantora norte-americana Katy Perry
 Thinkin Bout You

Desambiguação